Caronno ist der Name folgender Orte:

Caronno Pertusella, eine Gemeinde in der italienischen Region Lombardei
Caronno Varesino, eine Gemeinde in der italienischen Region Lombardei